Punggelan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Punggelan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Punggelan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar